

Порошино — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Порошино — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Порошино — село, Китмановський район, Алтайський край